Domingo Sangrento pode se referir a:

 Domingo Sangrento (1887), um massacre ocorrido em Londres em 1887;
 Domingo Sangrento (1905), um massacre ocorrido em São Petersburgo em 1905;
 Domingo Sangrento (1920), um massacre ocorrido em Dublin durante a Guerra da Independência da Irlanda;
 Domingo Sangrento (1972), um massacre ocorrido na Irlanda do Norte em 1972;
 Domingo Sangrento (filme), um filme de 2002, feito para a televisão.

Desambiguação